Лев Толсто́й: Толстой, Лев Львович (1871—1945) — русский писатель, драматург и публицист, скульптор.
 Толстой, Лев Николаевич (1828—1910) — граф, русский писатель и мыслитель.

См. также